Пого́жева — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Погожева, Анна Васильевна (Смирнова; 1865—1908) — деятель народного образования в России, переводчик, жена А. В. Погожева.
 Погожева, Вера Васильевна (1833—1858) — российская пианистка и певица; сестра Натальи Погожевой.
 Погожева, Людмила Павловна (1913—1989) — советский литературовед, киновед и кинокритик.
 Погожева, Наталья Васильевна (1834—1856) — российская пианистка и певица; сестра еры Погожевой.
 Погожева, Тамара Степановна (Сафонова, Федосова; род. 1946) — советская прыгунья в воду, олимпийский призёр, Заслуженный мастер спорта СССР.